Вильтза́к (Vilzak, реже Viltzak) — фамилия. Члены артистической династии Вильтзак:
 Вильтзак, Анатолий Иосифович (1896—1998) — артист балета, хореограф и педагог.
 Вильтзак, Валентина Иосифовна (1900—1947) — артистка балета и педагог, организатор Тбилисского хореографического училища.
 Вильтзак, Людмила Францевна (более известна под фамилией Шоллер; 1888—1978) — артистка балета и педагог, в 1909—1914 и 1921—1925 входила в состав труппы «Русский балет Дягилева».
 Вильтзак, Николай Иосифович (1880—1960) — советский цирковой артист, партнёр И. С. Радунского по дуэту «Бим-Бом» в 1926—1936 годах, заслуженный артист РСФСР (1939).

Примечания